Гусяк Дарія Юріївна — зв'язкова генерала УПА Романа Шухевича, активістка ОУН, кавалер Ордену княгині Ольги.
 Гусяк Ірина Степанівна — українська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу серед студентів.